Inhambane steht für:

 Inhambane, Hauptstadt der Provinz
 Provinz Inhambane, Provinz in Mosambik
 Bistum Inhambane, Bistum in Mosambik
 Bucht von Inhambane, Bucht in Mosambik